Velika nagrada Nemčije 2012 je deseta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 22. julija 2012 na dirkališču Hockenheimring. Zmagal je Fernando Alonso, Ferrari, drugo mesto je osvojil Jenson Button, McLaren-Mercedes, tretji pa je bil Kimi Räikkönen, Lotus-Renault.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 5
|  Fernando Alonso
| Ferrari
| 1:16,073
| 1:38,521
| 1:40,621
| 1
|-
! 2
| 1
|  Sebastian Vettel
| Red Bull-Renault
| 1:16,393
| 1:38,309
| 1:41,026
| 2
|-
! 3
| 2
|  Mark Webber
| Red Bull-Renault
| 1:16,500
| 1:39,382
| 1:41,496
| 8
|-
! 4
| 7
|  Michael Schumacher
| Mercedes
| 1:16,686
| 1:38,010
| 1:42,459
| 3
|-
! 5
| 12
|  Nico Hülkenberg
| Force India-Mercedes
| 1:16,271
| 1:39,467
| 1:43,501
| 4
|-
! 6
| 18
|  Pastor Maldonado
| Williams-Renault
| 1:16,181
| 1:38,731
| 1:43,950
| 5
|-
! 7
| 3
|  Jenson Button
| McLaren-Mercedes
| 1:16,507
| 1:38,659
| 1:44,113
| 6
|-
! 8
| 4
|  Lewis Hamilton
| McLaren-Mercedes
| 1:16,221
| 1:37,365
| 1:44,186
| 7
|-
! 9
| 11
|  Paul di Resta
| Force India-Mercedes
| 1:16,352
| 1:39,703
| 1:44,889
| 9
|-
! 10
| 9
|  Kimi Räikkönen
| Lotus-Renault
| 1:15,693
| 1:39,729
| 1:45,811
| 10
|-
! 11
| 16
|  Daniel Ricciardo
| Toro Rosso-Ferrari
| 1:16,516
| 1:39,789
|
| 11
|-
! 12
| 15
|  Sergio Pérez
| Sauber-Ferrari
| 1:15,726
| 1:39,933
|
| 17
|-
! 13
| 14
|  Kamui Kobajaši
| Sauber-Ferrari
| 1:16,481
| 1:39,985
|
| 12
|-
! 14
| 6
|  Felipe Massa
| Ferrari
| 1:16,265
| 1:40,212
| 
| 13
|-
! 15
| 10
|  Romain Grosjean
| Lotus-Renault
| 1:16,685
| 1:40,574
|
| 19
|-
! 16
| 19
|  Bruno Senna
| Williams-Renault
| 1:16,426
| 1:40,752
|
| 14
|-
! 17
| 8
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 1:15,988
| 1:41,551
|
| 21
|-
! 18
| 17
|  Jean-Éric Vergne
| Toro Rosso-Ferrari
| 1:16,741
| 
|
| 15
|-
! 19
| 20
|  Heikki Kovalainen
| Caterham-Renault
| 1:17,620
|
|
| 16
|-
! 20
| 21
|  Vitalij Petrov
| Caterham-Renault
| 1:18,531
|
|
| 18
|-
! 21
| 25
|  Charles Pic
| Marussia-Cosworth
| 1:19,220
|
|
| 20
|-
! 22
| 24
|  Timo Glock
| Marussia-Cosworth
| 1:19,291
|
|
| 22
|-
! 23
| 22
|  Pedro de la Rosa
| HRT-Cosworth
| 1:19,912
|
| 
| 23
|-
! 24
| 23
|  Narain Kartikejan
| HRT-Cosworth
| 1:20,230
|
|
| 24
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
! 1
| 5
|  Fernando Alonso
| Ferrari
| 67
| 1:31:05,862
| 1
| 25
|-
! 2
| 3
|  Jenson Button
| McLaren-Mercedes
| 67
| +8,731
| 6
| 18
|-
! 3
| 9
|  Kimi Räikkönen
| Lotus-Renault
| 67
| +16,409
| 10
| 15
|-
! 4
| 14
|  Kamui Kobajaši
| Sauber-Ferrari
| 67
| +21,925
| 12
| 12
|-
! 5
| 1
|  Sebastian Vettel
| Red Bull-Renault
| 67
| +23,732
| 2
| 10
|-
! 6
| 15
|  Sergio Pérez
| Sauber-Ferrari
| 67
| +27,896
| 17
| 8
|-
! 7
| 7
|  Michael Schumacher
| Mercedes
| 67
| +28,970
| 3
| 6
|-
! 8
| 2
|  Mark Webber
| Red Bull-Renault
| 67
| +46,941
| 8
| 4
|-
! 9
| 12
|  Nico Hülkenberg
| Force India-Mercedes
| 67
| +48,162
| 4
| 2
|-
! 10
| 8
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 67
| +48,889
| 21
| 1
|-
! 11
| 11
|  Paul di Resta
| Force India-Mercedes
| 67
| +59,227
| 9
| 
|-
! 12
| 6
|  Felipe Massa
| Ferrari
| 67
| +1:11,428
| 13
| 
|-
! 13
| 16
|  Daniel Ricciardo
| Toro Rosso-Ferrari
| 67
| +1:16,829
| 11
| 
|-
! 14
| 17
|  Jean-Éric Vergne
| Toro Rosso-Ferrari
| 67
| +1:16,965
| 15
| 
|-
! 15
| 18
|  Pastor Maldonado
| Williams-Renault
| 66
| +1 krog
| 5
| 
|-
! 16
| 21
|  Vitalij Petrov
| Caterham-Renault
| 66
| +1 krog
| 18
| 
|-
! 17
| 19
|  Bruno Senna
| Williams-Renault
| 66
| +1 krog
| 14
| 
|-
! 18
| 10
|  Romain Grosjean
| Lotus-Renault
| 66
| +1 krog
| 19
| 
|-
! 19
| 20
|  Heikki Kovalainen
| Caterham-Renault
| 65
| +2 kroga
| 16
| 
|-
! 20
| 25
|  Charles Pic
| Marussia-Cosworth
| 65
| +2 kroga
| 20
| 
|-
! 21
| 22
|  Pedro de la Rosa
| HRT-Cosworth
| 64
| +3 krogi
| 23
| 
|-
! 22
| 24
|  Timo Glock
| Marussia-Cosworth
| 64
| +3 krogi
| 22
| 
|-
! 23
| 23
|  Narain Kartikejan
| HRT-Cosworth
| 64
| +3 krogi
| 24
| 
|-
! Ods
| 4
|  Lewis Hamilton
| McLaren-Mercedes
| 56
| Vzmetenje
| 7
| 
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2012
2012